Lafortune ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Lafortune (1936–2020), kanadischer Bildhauer, Papierkünstler und Bühnenbildner

 Hubert Lafortune (1889–??), belgischer Sportschütze
 Marcel Lafortune (1900–??), belgischer Sportschütze